Dies ist eine Liste von U-Bahn-Museen:
 Berliner U-Bahn-Museum
 U-Bahn-Museum (Budapest)
 U-Bahn-Museum (Kiew)
 U-Bahn-Museum (Moskau)
 Metro-Museum Pjöngjang
 New York Transit Museum
 U-Bahn-Museum Tokio
Liste (Museumswesen)
Liste (U-Bahn)
!